Unchained (1955), een Amerikaanse film uit 1955
Unchained (Johnny Cash), een album van Johnny Cash
Unchained (Van Halen), een lied van Van Halen